La Clinique du Docteur H. (roman)
 La Clinique du docteur H. (téléfilm, 2004)
 La Clinique du Docteur H (téléfilm, 2015)